Jean de Lorraine est un nom qui a été porté par :
des ducs de Lorraine :
 Jean  (1346-1390), duc de Lorraine
 Jean II (1425-1470), duc de Lorraine et de Calabre
un ecclésiastique :
 Jean III de Lorraine (1498-1550), cardinal, évêque de Metz, Toul, Verdun et de nombreux autres diocèses et archidiocèses.

Jean